Toponímia:
Muntanyes:
Puig de Sant Isidre (Sitges): muntanya situada al municipi de Sitges (Garraf).
Puig de Sant Isidre (Sant Joan les Fonts): muntanya situada al municipi de Sant Joan les Fonts (Garrotxa).

Vegeu també 
 Serrat de Sant Isidre